Aceitunillo es el nombre común de algunas plantas, entre ellas:
 el árbol Aextoxicon punctatum;
 en Cuba, la laurácea Beilschmiedia pendula.